Худолей — фамилия. Известные носители:
 Худолей, Вениамин Викторович (1945—2007) — доктор медицинских наук, профессор, один из крупнейших коллекционеров экслибрисов в России.
 Худолей, Игорь Леонидович (1940—2001) — российский композитор, пианист, Заслуженный артист России.
 Худолей, Константин Константинович (род. 1951) — доктор исторических наук, профессор.